Kölsch (ripuarische Kurzform von „kölnisch“) bezeichnet:

 Kölsch (Bier), ein obergäriges Bier aus dem Kölner Raum
 Kölsch (Sprache), den ripuarischen Kölner Dialekt mit den Varietäten
 Altkölnisch (Altkölsch), Stadtsprache Kölns in der Zeit etwa vom 12. Jahrhundert bis zum 18. Jahrhundert 
 Familienkölsch, am hochdeutschen orientierte Sprachvariante, die dem Ripuarischen nahestehend klingt
 Landkölsch, mehrere Sprachvarianten im näheren und teilweise weiteren Umland der Stadt Köln
 die Herkunft einer Person, Sache oder Eigenart aus der Stadt oder Region Köln
 ein spezielles Leinengewebe, das seit dem Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert hinein gefertigt wurde, siehe Kelsch
 Kölsch (DJ) (* 1977), dänischer DJ und Techno-Produzent

Kölsch ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Koelsch (1879–1948), Schweizer Biologe und Schriftsteller
 Brigitte Kölsch (* 1944), deutsche Politikerin (CDU)
 C. Frederick Koelsch (1907–1999), US-amerikanischer Hochschullehrer für organische Chemie an der University of Minnesota
 Dirk-Peter Kölsch (* 1969), deutscher Jazzschlagzeuger
 Eberhard Kölsch (1944–2015), deutscher Diplomat und Botschafter
 Erhard Kölsch (* vor 1979), deutscher Schauspieler
 Franz Koelsch (1876–1970), deutscher Arbeitsmediziner
 Gerhard Kölsch (* 1964), deutscher Kunsthistoriker
 Janina Kölsch (* 1991), deutsche Leichtathletin
 Jochen Kölsch (* 1947), deutscher Fernsehjournalist und Hochschullehrer
 John Kelvin Koelsch (1923–1951), amerikanischer Soldat und Rettungspilot
 Kurt Kölsch (1904–1968), deutscher Politiker (NSDAP) und Pfälzer Mundartdichter
 Kurt August Koelsch (1910–1984), deutscher Mediziner
 Leopold Kölsch (1870–1922), Kaufmann und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Lucie Kölsch (1919–1997), deutsche Politikerin (SPD)
 Robert Kölsch (1849–1926), deutscher Sanitätsoffizier der Bayerischen Armee
 Robert Kölsch (Fabrikant) (1862–1953), deutscher Fabrikant
 Stefan Kölsch (* 1968), deutsch-amerikanisch-norwegischer Psychologe und Neurowissenschaftler
 Udo Kölsch (1936–2019), deutscher Hörfunkjournalist

Koelsch steht für:
 eine Fregatte der US Navy, siehe USS Koelsch
 Koelsch-Radikal, ein besonders stabiles kohlenstoffzentriertes Radikal 

Siehe auch:
 Kölschen